92. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie najwyższej rangi, które odbyły się w dniach 21–29 września 2019 w miejscowości Harrogate, w hrabstwie Yorkshire, w Wielkiej Brytanii. Były to piąte zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata (poprzednio: 1922, 1961, 1970 i 1982). Decyzja o wyborze Yorkshire zapadła 12 października 2016, podjęta przez Komitet Zarządzający UCI, a którą ogłoszono w trakcie trwania 89. Mistrzostw Świata w Kolarstwie Szosowym w Doha. Postanowiono zrezygnować z wyścigów drużynowych grup zawodowych, wprowadzając w ich zamian nową konkurencję wyścig drużyn mieszanych (3 kobiety oraz 3 mężczyzn).

Jedynie Australijczyk Rohan Dennis w jeździe indywidualnej na czas elity oraz po raz trzeci z rzędu Duńczyk Mikkel Bjerg w jeździe indywidualnej na czas do lat 23, obronili tytuły mistrzów świata. Wśród multimedalistów najlepszą okazała się, Holenderka Annemiek van Vleuten zdobywczyni dwóch medali, złotego i brązowego. Bardzo nieudany był występ reprezentacji Polski, bowiem nie zdobyła ona żadnego medalu, a ponadto nikomu nie udało się wywalczyć miejsca w pierwszej dziesiątce.

Kalendarium zawodów

Lista uczestniczących reprezentacji 
W mistrzostwach świata w kolarstwie szosowym brało udział 812 osób (266 kobiet i 546 mężczyzn) z 67 reprezentacji. Najliczniejsze reprezentacje wystawiły: Francja (39 osób), Włochy (38) i gospodarz mistrzostw Wielka Brytania (37). Zgodnie z ustaleniami Komitetu Zarządzającego UCI obowiązywał specjalny system kwalifikacji. Liczba przyznanych miejsc dla danej reprezentacji w wyścigach ze startu wspólnego uzależniona była od jej miejsca w rankingu światowym UCI, ogłoszonym 11 sierpnia 2019. Natomiast w jazdach indywidualnych na czas każda reprezentacja mogła zgłosić maksymalnie dwie osoby oraz dodatkowo mógł wystartować aktualny obrońca tytułu, aktualny mistrz kontynentalny lub aktualny mistrz olimpijski. Również w jeździe drużynowej ogłoszono zasady kwalifikacji.

Reprezentacja Polski 
Reprezentacji Polski na podstawie zasad kwalifikacji do wyścigów ze startu wspólnego, ogłoszonych przez Komitet Zarządzający UCI przyznano 26 sierpnia 2019 następujące maksymalne limity startujących zawodników i zawodniczek:

Szkoleniowcy, trenerzy oraz Polski Związek Kolarski mając na uwadze powyższe limity zadecydowali o zgłoszeniu 28 osób, które obsadziły 10 konkurencji (bez jazdy drużynowej).

Obrońcy tytułów

Premie

Medaliści

Szczegóły

Mężczyźni

Kobiety

Zespół mieszany

Drużynowa jazda na czas

Klasyfikacja medalowa i punktowa oraz multimedaliści

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
Kolarstwo w Wielkiej Brytanii
2019 w kolarstwie
Sport w Anglii
2019 w Anglii